Die Football League Second Division 1985/86 war die 83. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 17. August 1985 und endete am 8. Mai 1986.

Zweitligameister wurde Norwich City und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Charlton Athletic und FC Wimbledon in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1986/87 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Ipswich Town, Birmingham City und West Bromwich Albion die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Carlisle United, der FC Middlesbrough und der FC Fulham. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1986/87 der Third-Division-Gewinner FC Reading sowie die dahinter rangierenden Plymouth Argyle und Derby County die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1985-86 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1985/86
1985